Brachysporiellina är ett släkte av svampar. Brachysporiellina ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Brachysporiellina